Daberkow ist der Name folgender Ortschaften: 
 Daberkow, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Daberkow, ehemals im Kreis Regenwalde, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Dobrkowo

Siehe auch:
 Gedeckter Güterwagen (Transportschutzeinrichtung "System Daberkow")
 Groß Daberkow